Oʻzbekiston PFL (2015) – 24. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach po raz pierwszy od 2009 roku wzięło udział 16 drużyn. Beniaminkami były drużyny  i . Tytuł obroniła drużyna Paxtakor Taszkent, dla której był to 11. tytuł mistrzowski. Tytuł króla strzelców zdobył Igor Sergeyev, który w barwach klubu Paxtakor Taszkent strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Baraż o utrzymanie 

 utrzymała się w Oʻzbekiston PFL.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 

 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2015 w piłce nożnej
2015 w Uzbekistanie